Vie – dzielnica Oradei, miasta w Rumunii
 Vie – miejscowość w San Marino
 VIE – kod IATA Port lotniczy Wiedeń-Schwechat